Uschakow ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Alexandrowitsch Uschakow (* 1983), russischer Biathlet

 Dmitri Arkadjewitsch Uschakow (* 1988), russischer Trampolinturner
 Fjodor Fjodorowitsch Uschakow (1745–1817), russischer Admiral
 Georgi Alexejewitsch Uschakow (1901–1963), sowjetischer Geograph und Polarforscher
 Igor Borissowitsch Uschakow (* 1954), russischer Physiologe
 Jegor Sergejewitsch Uschakow (* 2002), russischer Fußballspieler
 Nikolai Iwanowitsch Uschakow (1802–1861), russischer Generalleutnant 
 Nil Walerjewitsch Uschakow (* 1976), lettischer Politiker, siehe Nils Ušakovs
 Sergei Nikolajewitsch Uschakow (1893–1964), sowjetischer Chemiker
 Simon Fjodorowitsch Uschakow (1626–1686), russischer Ikonenmaler

Siehe auch:
 Uschakowa
 Uschakow-Insel im Nordpolarmeer
 (3010) Ushakov, Asteroid des Hauptgürtels